Rapperswil (Bern), een gemeente in het Zwitserse kanton Bern
Rapperswil (Sankt Gallen), een stad in het Zwitserse kanton Sankt Gallen, die in 2007 met Jona werd gefuseerd tot Rapperswil-Jona
Rapperswiler, een adellijk geslacht